Пасхавер Йосип Саулович (1907—1980) — радянський вчений-економіст, доктор економічних наук, професор.
 Пасхавер Борис Йосипович (1938) — український вчений-економіст, доктор економічних наук, професор, дійсний член Національної академії аграрних наук України (2007).
 Пасхавер Олександр Йосипович (1945) — український вчений-економіст, член-кореспондент Академії технологічних наук України, Заслужений економіст України.